Hausheer ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Hausheer (* 1937), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Jakob Hausheer (1865–1943), Schweizer evangelischer Theologe, Sprachwissenschaftler und Hochschullehrer